Li Kochman (* 18. dubna 1995) je izraelský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
Připravuje se pod vedením Gaje Fogla. V izraelské mužské reprezentaci se pohybuje s přestávkami od roku 2013 ve střední váze do 90 kg. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Vítězství 
 2017 - 1x světový pohár (Bělehrad)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Izraeli

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Li Kochamana na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Li Kochamana na Judobase.org

Izraelští judisté
Narození v roce 1995
Narození 18. dubna
Žijící lidé
Muži